Jan Odrowąż ze Sprowy (zm. 1395/1398) – starosta ruski
 Jan Odrowąż ze Sprowy (zm. 1450) – arcybiskup metropolita lwowski, notariusz króla Władysława II Jagiełły i Władysława III Warneńczyka 
 Jan Odrowąż ze Sprowy (zm. 1485) – wojewoda ruski, wojewoda podolski, starosta halicki, starosta kamieniecki i podolski, podstoli sandomierski, starosta generalny ruski
 Jan Odrowąż ze Sprowy (zm. 1513) – wojewoda ruski i bełski